O Sporting Clube de Lamego é um clube que conta com uma equipa de futebol e outra de futsal da cidade de Lamego, Portugal.

Fundado a 4 de junho de 1934, o Sporting Clube de Lamego é a 63ª Filial do Sporting Clube de Portugal. 

A nível do futsal, o clube conta com 6 equipas, uma em cada escalão e jogam no Pavilhão Desportivo Álvaro Magalhães. No futebol, as duas equipas (seniores e juniores)jogam no renovado Estádio Municipal de Nossa Senhora dos Remédios, reabilitado em 2015, para dar melhores condições de treinos e de jogo aos atletas.

História 

 1934 : Fundação do clube com o nome Sporting Clube de Lamego

Classificações

Títulos de Futebol
AF Viseu Divisão Honra (9): 1954/55, 1961/62, 1965/66, 1967/68, 1981/82, 1984/85, 1986/87, 1991/92, 2010/11
AF Viseu 1ª Divisão (1): 1958/59
AF Viseu Taça (2): 1990/91, 1991/92,2016/2017

Jogadores antigos
 Ernest Ebongué
 Sérgio Pinto
 Gonçalo Horácio Almeisa

Ligações externas 
 Site oficial do clube

Desporto em Lamego
Clubes de futebol fundados em 1934
Fundações em Portugal em 1934
Clubes de futebol do distrito de Viseu